Browns peut faire référence à :

Lieux 

 Browns, localité de l'État de l'Alabama, aux États-Unis ;
 Browns, localité de l'État de l'Illinois, aux États-Unis ;
 Browns, village du Southland, en Nouvelle-Zélande ;

Sport 
 Browns de Cleveland, franchise de football américain de la ville de Cleveland, aux États-Unis ;
 Browns de Saint-Louis, nom de plusieurs clubs de baseball de la ville de Saint-Louis, dans le Missouri.

Musique 
 

Homonymie de localités aux États-Unis